2 miejscowości w Polsce:
 Wyrębiska – wieś w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Przedbórz
 Wyrębiska – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. braniewskim, w gminie Pieniężno